The Rainmakers – cortometraggio del 1898 prodotto dalla American Mutoscope Company
The Rainmakers – film del 1935 diretto da Fred Guiol
The Rainmakers – film del 1951 diretto da Connie Rasinski
The Rainmakers – cortometraggio del 2013 diretto da Anne de Leeuw, Anne van Campenhout